«Северный Орёл» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи, один из кораблей типа «Слава России», участник русско-шведской войны 1741—1743 годов и Семилетней войны.

Описание судна 
Представитель серии парусных двухдечных линейных кораблей типа «Слава России». Эта серия кораблей была самой многочисленной и одной из самых удачных серий линейных кораблей Российского императорского флота. Корабли серии строились с 1733 по 1774 год на верфях Санкт-Петербурга и Архангельска и принимали участие во всех плаваниях и боевых действиях российского флота в период с 1734 по 1790 год. Всего в рамках серии было построено 58 линейных кораблей. Все корабли этой серии обладали высокими мореходными качествами, хорошей маневренностью и остойчивостью.

Водоизмещение корабля составляло 1200 тонн, длина по сведениям из различных источников от 46,5 до 47,4 метра, ширина от 12,3 до 12,65 метра, а осадка от 5,4 до 5,48 метра. Вооружение судна составляли 66 орудий, включавшие двадцатичетырёх-, двенадцати- и шестифунтовые пушки, а экипаж состоял из 600 человек. Скорость судна при свежем ветре могла достигать восьми узлов.

История службы 
Линейный корабль «Северный Орёл» был заложен в Санкт-Петербургском адмиралтействе  года и после спуска на воду  года вошёл в состав Балтийского флота России. Строительство вёл корабельный мастер в ранге капитан-командора Осип Най.

В кампанию 1735 года корабль использовался для перевозки продовольствия из Риги в Кронштадт. С июля по сентябрь следующего 1736 года на «Северном Орле», находившемся в это время в составе эскадры кораблей Балтийского флота на Кронштадтском рейде, проводились мероприятия по обучению экипажа. В 1738 году подвергся ремонту в Кронштадте.

Принимал участие в русско-шведской войне 1741—1743 годов. В кампанию 1741 года в июле использовался для обучения экипажа на Кронштадтском рейде, затем ушёл на Южный фарватер, где находился до  для защиты Кронштадта со стороны моря.  года вышел из Кронштадта и, примкнув к эскадре вице-адмирала З. Д. Мишукова, находившейся у Лавенсари, до  ушёл с ней в Финский залив в крейсерское плавание. Активных боевых действий суда эскадры не вели и на зимовку вернулись в Кронштадт. В кампанию 1743 года с мая по сентябрь в составе эскадры адмирала графа Н. Ф. Головина вновь принимал участие в крейсерском плавании в Финском заливе, в том числе в перестрелках с кораблями шведского флота у Гангута  () и .

С июля по август 1744 года находился составе эскадры кораблей Балтийского флота у Красной горки и использовался для обучения экипажа.  и  года участвовал в показательных учениях, затем до сентября ушёл в практическое плавание в Финский залив до Рогервика. 

С 1749 по 1751 год находился на тимберовке в Кронштадте. С июля по август следующего 1752 года вновь принимал участие в практическом плавании в Финском заливе в составе практической эскадры капитан-командора , ходил под брейд-вымпелом капитан-командора. При этом  принимал участие в салюте по случаю торжественного открытия канала Петра Великого в Кронштадте.

С 1753 по 1756 год также принимал участие в практических плаваниях эскадр кораблей Балтийского флота в Балтийском море, при этом в разные годы корабли эскадр доходили до Готланда и Аландских островов. В 1756 году вновь находился в составе практической эскадры под брейд-вымпелом контр-адмирала Г. Кейзера.

Принимал участие в Семилетней войне 1756—1763 годов. В кампанию 1757 года с апреля по сентябрь входил в состав ревельской эскадры контр-адмирала . Корабли этой эскадры  вышли в крейсерское плавание из Ревеля, с  по  осуществляли морскую блокаду Данцига, Мемеля и Пиллау, с  ходили к берегам Швеции и  вернулись в Ревель. С  по  того же года «Северный Орёл» входил в состав эскадры вице-адмирала А. И. Полянского, находившейся в это время в плавании с целью блокады берегов Пруссии.

В кампанию 1758 года находился во главе эскадры под флагом вице-адмирала А. И. Полянского, которая  вышла в крейсерское плавание из Ревеля, с  по  принимала участие в блокаде пролива Зунд в составе объединённого русско-шведского флота, подходила к Копенгагену, а  вернулась в Ревель. В кампанию следующего 1759 года вновь возглавлял эскадру вице-адмирала А. И. Полянского, находившуюся c  по  в крейсерском плавании у берегов Померании, в районе между городами Кольберг, Карлсхамн и островом Борнгольм, выполнявшемся для морской блокады прусских портов.

В кампанию 1760 года  в составе эскадры кораблей Балтийского флота ушёл из Ревеля и  прибыл к Кольбергу, где  принимал участие в обеспечении высадки десанта русских войск.  взял с берега войска и вместе с другими кораблями эскадры вернулся в Ревель. По возвращении был направлен в Кронштадт из-за открывшейся в корпусе течи.

Больше в море не выходил и в 1763 году был разобран в Кронштадте.

Командиры корабля 
Командирами линейного корабля «Северный Орёл» в разное время служили:

 капитан 1-го ранга  (1735 год);
 капитан полковничьего ранга Я. С. Барш (1736 год);
 капитан полковничьего ранга  (1741 год);
 капитан полковничьего ранга  (1741 год);
 капитан полковничьего ранга  (1742 год);
 капитан полковничьего ранга  (1743 год);
 капитан полковничьего ранга  (1743 год);
 капитан-лейтенант  (1744 год);
 капитан С. Г. Малыгин (1746 год);
 капитан 1-го ранга  (до  года);
 капитан-лейтенант  (с  года);
 капитан-лейтенант  (1753 год);
 капитан 3-го ранга  (1754, 1755 и 1757 годы);
 капитан-лейтенант, а затем капитан 3-го ранга  (1756 и 1758 годы);
 капитан 3-го ранга  (1759 год);
 капитан 2-го ранга  (1760 год).

Примечания

Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 
 
 
 
 

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи